Кампо Санта Лусија има више значења:

 Кампо Санта Лусија (Темоак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Санта Лусија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику